Elitedivisionen 2014-15 (eller 3F-ligaen af sponsorårsager) er den bedste kvindelige fodboldrække for kvinder i Danmark. Den styres af DBU.

Stilling 
B.93/HIK/Ryparken udgik efter syv runder, hvorfor de heller ikke deltog i kvalifikationsrunden.

Referencer 

Fodboldsæson 2014-15
Elitedivisionen (fodbold)